Charles Williams může být:

 Charles Williams (1886–1945) – anglický spisovatel
 Charles Williams (atlet) (1887–1971) – anglický atlet
 Charles Williams (skladatel) (1893–1978) – anglický hudební skladatel
 Charles Williams (1909–1975) (1909–1975) – americký spisovatel
 Charles Williams (hudebník) (* 1932) – americký saxofonista
 Charles Watkin Williams-Wynn (1775–1850) – britský politik